San Zenón kan syfta på:

Colombia 

 San Zenón kommun, Magdalena, 
 San Zenón, Colombia, Bolívar, 
 Buenavista, Magdalena,